

Patronyme 

 Anthony Anastasio (1928–2010), mafieux américain ;
 Frank Anastasio (1964-), guitariste, contrebassiste et bassiste français ;
 Pierre Anastasio (1937-20071), luthier français ;
 Trey Anastasio (1964-), guitariste, chanteur, auteur-compositeur américain.

Personnalité désignée par ce nom 
Anastasio peut désigner :
 Anastasio, cardinal italien de l'Église catholique du .

Prénom 
Anastasio est un prénom.